Giorgio Guzzetta – presbitero e missionario italiano di etnia arbëreshë
Giovanni Guzzetta – giurista italiano

Pagine correlate 
Guzzetti